Juvonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Arja Juvonen (née en 1967), femme politique finlandaise
 (1903-1985), artiste américaine
 (1919-1959), écrivaine finlandaise
 (né en 1994), joueur finlandais de hockey sur glace
Nancy Juvonen (née en 1967), productrice de cinéma américaine

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois